Il singolare del torneo di tennis Hilversum Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Florent Serra 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Mario Radić (primo turno)
 Tomáš Zíb (Campione)
 Leonardo Olguín (primo turno)

 Filippo Volandri (primo turno)
 Lovro Zovko (semifinali)
 Artem Derepasko (primo turno)
 Slimane Saoudi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2002